Центральная Усадьба совхоза «Пугачёвский» — посёлок в Аннинском районе Воронежской области.

Административный центр Пугачёвского сельского поселения.

Население

География

Улицы 
 ул. Гагарина,
 ул. Мира,
 ул. Молодёжная,
 ул. Набережная,
 ул. Новая,
 ул. Октябрьская,
 ул. Парковая,
 ул. Пушкина,
 ул. Садовая,
 ул. Солнечная.

Примечания

Ссылки 
 Совхоза Пугачевский Центральная усадьба (поселок сельского типа)

Населённые пункты Аннинского района